Claude Santelli, réalisateur, scénariste et producteur français. 
 Italo Santelli, maître d'armes italien.
 Jole Santelli (1968-2020), femme politique italienne.
 Rodolphe Santelli, homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme